Opel Vivaro er en varebil/minibus fra Opel. Bilen er en omdøbt version af:
 Første generation (2001−2014): Renault Trafic II
 Anden generation (2014−2019): Renault Trafic III
 Tredje generation (2019−): Peugeot Expert III